Морг:
 Морг — помещение при больницах, учреждениях судебно-медицинской экспертизы для хранения, опознания, вскрытия и выдачи трупов для захоронения.
 Морг (от , утро) — устаревшая единица измерения площади земли в средневековой Западной Европе, равная приблизительно 0,56 гектара.
 «Морг» — американский фильм ужасов 2005 года, режиссёра Тоуба Хупера.

См. также 
 Морги